Натуральне число 1908
 1908 рік до нашої ери
 1908 рік нашої ери